A103 ou A.103 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Agusta A.103, un prototype d’hélicoptère italien.

Autoroutes 
  Autoroute allemande A103, située à Berlin ;
  Autoroute française A103, reliant Noisy-le-Sec à Rosny-sous-Bois ;
  Autoroute marocaine A103, pénétrante El Jadida ;
  Autoroute russe A103  reliant Moscou à Chtchiolkovo.

Routes 
  Route 103 reliant Halifax à Yarmouth en Nouvelle-Écosse ;
  Route britannique A103, située à Londres.